

Biologia 
 GGA – codone del codice genetico a cui corrisponde la glicina

Chimica Quantistica 
 GGA – Generalized Gradient Approximation

Codici 
 gga – codice ISO 639-3 della lingua gao